

Sigle 
 New Horizons  – sonda spaziale della NASA
 Nobilis Homo  – titolo onorifico
 NH hoteles  – catena di alberghi spagnola

Chimica 
 Nh – simbolo chimico del Nihonio

Codici 
 NH – codice vettore IATA di All Nippon Airways
 NH – codice FIPS 10-4 di Vanuatu
 NH – codice ISO 3166-2:NL dell'Olanda Settentrionale (Paesi Bassi)
 NH – codice ISO 3166-2:US del New Hampshire (Stati Uniti)

Sport  
 NH – trampolino piccolo per salto con gli sci (Normal Hill)
 NH – Nice Hand (buona mano), nel gioco del poker

Altro 
 nH – simbolo del nanohenry
 NH – targa automobilistica di Salonicco (Grecia)
 Volvo NH  – autocarro e trattore stradale prodotto da Volvo Trucks